Gravesia peut désigner :
 Gravesia Naudin, 1851 : un genre de plantes de la famille des Melastomataceae ;
 Gravesia Salfeld, 1913 : un genre d'ammonites de la famille des Perisphinctidae ayant vécu au Jurassique supérieur.